Labadie est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Alexandre-Étienne-Raoul-Claude de Labadie d’Aumay (1687-1773), militaire français ;
 Bernard Labadie (1963-), chef d'orchestre canadien ;
 Charles Toussaint Labadie ou Labadye (1771-1798), dessinateur et peintre français ;
 Daniel Labadie (1925-), joueur français de rugby à XV ;
 Florence LaBadie (1888-1917), actrice américaine ;
 Frédéric Labadie-Lagrave (1844-1917), médecin français ;
 Gérard Labadie (-2017), général de brigade (2S) français et maire de Montaut;
 Jean Labadie (1955-), producteur et distributeur de cinéma français ;
 Jean de Labadie (1610-1674), fondateur français de la secte des Labadistes ;
 Jean-Michel Labadie (1974-), musicien français ;
 Jean-Philippe Labadie, acteur et réalisateur français ;
 Mathieu Labadie (1975-), joueur français de volley-ball ;
 Maurice Jean-François Labadie (1899-?), général français ;
 Michel Labadie (1932-1990), joueur professionnel canadien de hockey sur glace ;
 Paul Labadie, (1928-), joueur français de rugby à XV.

Toponyme 

 Labadie, station balnéaire privée située sur la côte septentrionale d'Haïti.
 Maine de Labadie, propriété foncière de la commune de Sadirac, dans le département français de la Gironde

Patronyme français